Плёсо-Курьинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Плёсо-Курья.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 677 человек, в том числе 335 мужчин и 342 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Васильевка (посёлок) — 
 Плёсо-Курья (село, административный центр) — 
 Серп и Молот (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края